Imperatywizm -nurt w filozofii prawniczej plasujący się w opozycji do realizmu prawniczego.

Według imperatywizmu prawo daje się poznać poprzez metody specyficzne i niezwiązane w żaden sposób z metodami nauk empirycznych, co jest wyrazem antynaturalistycznego ujęcia prawa. W opozycji bytu i powinności imperatywizm traktuje prawo jako powinność, która oddziałuje na świat realny niejako 'z zewnątrz'. 

Dwa modele refleksji o prawie w ramach imperatywizmu:

- pozytywistyczna

- jusnaturalistyczna

Imperatywizm jest czasami określany jako normatywizm. Termin ten odnosi się jednak do twórczości Hansa Kelsena i nie należy przyjmować tej konwencji terminologii z uwagi na nieporozumienia. 

imperatywizm

Bibliografia

-  Bator Andrzej, Gromski Włodzimierz, Kozak Artur, Kaźmierczyk Stanisław, Pulka Zbigniew: Wprowadzenie do nauk prawnych. Warszawa: LexisNexis, 2006.